Ilanz () heissen folgende geografischen Objekte:
 Ilanz, deutscher Name der Kleinstadt Ilanz/Glion (Stadt) in der Region Surselva, Kanton Graubünden
 Ilanz/Glion, seit 2014 bestehende politische Gemeinde in der Region Surselva, Graubünden

Historisch existierten folgende geografischen Objekte:
 Ilanz GR, von 1978 bis 2013 bestehende politische Gemeinde im ehemaligen Bezirk Surselva, Graubünden
 Kreis Ilanz, bis 2015 bestehender Kreis im ehemaligen Bezirk Surselva, Graubünden